Садовое — малолитовское поселение в Нестеровском районе Калининградской области. Входит в состав Чистопрудненского сельсовета.

История 
Село образовано литовцами в области Надровия. В 1818—1871 годах в составе Восточной Пруссии, в 1871—1918 годах в Германской империи, в 1918—1933 годах в Веймарской республике, в 1933—1945 годах в графстве Голдапа Третьего рейха. С 1947 по 2008 год — в составе Чистопрудненского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района